Бузаллетта () — водохранилище в регионах Пьемонт и Лигурия, на севере Италии. Водохранилище находится в . Оно находится на границе провинций Алессандрия и Генуя, коммун Фракональто (Алессандрия) и Бузалла, Миньянего и Ронко-Скривия (Генуя).

 

Водохранилище было построено в 1970—1977 годах по проекту компании . Водный объект находится на высоте 441 м над уровнем моря. Максимальная вместимость хранилища составляет 4,5 миллиона кубических метров.

Высота плотины составляет 60 м, длина — 220 м. Глубина в самой низкой точке составляет 50 метров; площадь — 0,3 квадратных километра.

Вода из хранилища поступает по водопроводу в Миньянего, где очищается и подаётся в сеть. В первую очередь, водохранилище служит для обеспечения дополнительной питьевой водой в случае снижения расхода воды в реке Скривия или сокращения запасов воды в водохранилище . Во время штатной эксплуатации водохранилище снабжает портовый город Генуя 340 литрами питьевой воды в секунду, а коммуну Бузалла — 30 литрами в секунду.

В озере водятся форель, голавль, щука, карп и линь.

Примечания 

Бассейн По
Водохранилища Италии
Водные объекты Пьемонта
Водные объекты Лигурии